Жордан Сулейман Адеоти (; 12 марта 1989, Л’Юньон, Франция) — бенинский футболист, полузащитник французского футбольного клуба «Лаваль» и сборной Бенина.

Карьера

Клубная 
Начинал взрослую карьеру во французском клубе «Коломье». Играл за клуб в Любительском чемпионате (4-й дивизион Франции). В сезоне 2008/09 провёл 18 матчей, забил 1 гол. В сезоне 2009/10 провёл 29 игр, забил 3 гола. В сезоне 2010/11 сыграл 32 матча, забил 2 гола. В сезоне 2011/12 провёл 30 игр, забил 6 голов.

Летом 2012 года в качестве свободного агента перешёл в клуб «Лаваль», выступающий во втором дивизионе Франции. В сезоне 2012/13 провёл 21 игру и забил 1 гол в Лиге 2. В сезоне 2013/14 сыграл 35 матчей, забил 2 гола.

Летом 2014 года подписал контракт с клубом «Кан», представляющим Лигу 1. Дебютировал в высшем французском дивизионе 9 августа 2014 года в 1-м туре чемпионата в матче против «Эвиана». «Кан» разгромил соперника со счётом 3:0. Всего за сезон Адеоти сыграл 28 матчей в рамках чемпионата. Голами не отметился. В сезоне 2015/16 сыграл 32 матча. В сезоне 2016/17 сыграл 27 матчей в чемпионате.

Летом 2017 года перешёл в «Осер», выступающий в Лиге 2. В сезоне 2017/18 сыграл 34 матча и забил 3 гола в чемпионате. В сезоне 2018/19 сыграл 25 матчей и забил 3 гола в чемпионате.

В сборной 
Дебютировал в сборной Бенина 26 мая 2012 года в товарищеском матче против сборной Буркина-Фасо. Игра завершилась вничью со счётом 2:2. Принимал участие в отборочных матчах Чемпионата мира 2014 и Кубка Африки 2013.

Выступления за сборную 

Итого: 44 игры / 1 гол; 16 побед, 12 ничьих, 16 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Бенина
Футболисты Франции
Игроки ФК «Коломье»
Игроки ФК «Лаваль»
Игроки ФК «Кан»
Игроки ФК «Осер»
Игроки сборной Бенина по футболу